Venda (taal), een taal in Zuid-Afrika
Venda (volk), een etnische groep in Zuid-Afrika
Venda (thuisland), een voormalig thuisland
Venda (kip), een Zuid-Afrikaans kippenras